Bongani Khumalo (Manzini, 6 januari 1987) is een Zuid-Afrikaans voetballer die als verdediger uitkomt voor Tottenham Hotspur en het Zuid-Afrikaans voetbalelftal. Tijdens het WK voetbal van 2010 maakte hij na 21 minuten de eerste goal tegen Frankrijk in een wedstrijd die Zuid-Afrika uiteindelijk met 2-1 zou winnen.

Cluboverzicht 

Bijgewerkt tot en met 29 april 2014.

Zie ook
Lijst van spelers van Preston North End FC

Zuid-Afrikaans voetballer